Ел Љано де Абахо има више значења:

 Ел Љано де Абахо, Ел Љано Редондо (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Љано де Абахо (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику